

Patronyme 

Katz est un nom de famille allemand fréquent, porté notamment par des Juifs ashkénazes.

Il résulterait d'un nom formé par les initiales (כ"צ) de Koen (prêtre) et de Tsédèk (justice).

Il se transformerait en Cazzola (nom de famille italien) par le suffixe Olam (monde/éternité) ajouté à Vicence (Italie) au cours du .

En allemand, Katz est proche du nom commun Katze, qui signifie chat.

Parmi ses porteurs célèbres :
 Alex Katz (1927-), artiste figuratif américain associé au pop art ;
 Ana Katz (1975-), réalisatrice et actrice argentine ;
 Andreas Katz (1988-), fondeur allemand ;
 Arnold Katz (1927-2007), chef d'orchestre soviétique et russe ;
 Bernard Katz (1911-2003), biophysicien allemand, Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1970 ;
 Casimir Rudolf Katz (1824-1880), homme politique allemand ;
 Chaim Mordechai Katz (1894-1964), rabbin orthodoxe américain d'origine lituanienne, fondateur et Rosh Yeshiva de la Yechiva de Telshe à Cleveland ;
 Cindi Katz (1954-), géographe féministe américaine ;
 Claude Katz (1947-), avocat français ;
 David Katz (19?-), journaliste américain écrivant sur la musique, également photographe et historien du reggae ;
 Elias Katz (1901-1947), athlète finlandais ;
 Elihu Katz (1926-2021), sociologue américain, penseur et analyste des phénomènes médiatiques ;
 Emmanuel Mané-Katz (1894-1962), peintre français de culture juive ;
 Erez Katz (1980-), joueur israélien de basket-ball ;
 Florence Katz (1962-), artiste lyrique française ;
 Fred Katz (1919-2013), violoncelliste et compositeur américain ;
 Gloria Katz (1942-2018), scénariste et productrice américaine ;
 Gregory Katz (1971-), universitaire français, spécialiste des questions de bioéthique ;
 Israël Katz (1955-), homme politique israélien conservateur ;
 Jacob Katz (1904-1998), historien et essayiste israélien ;
 Janina Katz (1939-2013), poétesse, romancière, traductrice et critique littéraire danoise ; 
 Jonathan Katz (1946-), acteur américain ;  
 Jonathan Ned Katz (1938-), historien américain, spécialisé dans les études LGBT ;  
 Joseph Katz (1907-2001), général français ;
 Judah Katz (1960-), acteur canadien ;
 Justine Katz (1985-), journaliste belge ;
 Marcel Katz (1896-1975), footballeur suisse ;
 Maxime Katz (1984-), homme politique russe ;
 Mike Katz (1944-), culturiste américain ;
 Naphtali HaCohen Katz (1649-1718), rabbin et kabbaliste germano-russe ;
 Nathan Katz (1892-1981), poète, écrivain et traducteur alsacien ;
 Nicholas Michael Katz (1943-), mathématicien américain ;
 Omri Katz (1976-), acteur américain ;
 Otto Katz  (1895-1952), espion et agent d'influence soviétique ;
 Peter Katz (1981-), auteur-compositeur-interprète canadien ;
 Phil Katz  (1962-2000), programmeur, auteur du logiciel de compression PKZIP ;
 Raphaël Katz (1996-), acteur français ;
 Roman Anchelevitch Katz (1939-2018), acteur de théâtre et de télévision soviétique connu comme Roman Kartsev             
 Sam Katz (1951-),  de Winnipeg (Canada) et entrepreneur ;
 Samuel Katz (1914-2008), historien, écrivain et politicien israélien ;
  ou Stephen Katz
 Steve Katz (1945-), guitariste et réalisateur artistique américain (Blood, Sweat and Tears).
 Victor J. Katz (1942-), mathématicien et historien des mathématiques américain.

Lieux 

 Le château du Katz est un château allemand surplombant la ville de Saint-Goarshausen en Rhénanie-Palatinat

Divers 
 Docteur Katz est une série télévisée d'animation américaine (1995-1999)
 L'Équation de Goldman-Hodgkin-Katz en voltage est une généralisation de l'équation de Nernst (électrophysiologie)
 L'échelle de Katz permet de déterminer le niveau d'autonomie d'une personne dans la vie quotidienne.
 Katz est également une série de bande dessinée du journal Spirou, créée en 2006 par Ian Dairin.
 Katz, détournement controversé de la bande dessinée Maus de Art Spiegelman, dû à l'artiste Ilan Manouach, édité par La Cinquième Couche en 2012.
 La Famille Katz est une série télévisée française de Thalia Rebinsky et Alain Robillard (2013).
  Katz est un groupe de pop rock de Chaville créé en 2016 et composé de 4 musiciens.

Voir aussi 
 Catz
 Kats

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif